Константи́н Миха́йлович Бази́ли ( — , Одесса) — русский востоковед, путешественник и дипломат греческого происхождения.

Биография 
Родился в 1809 году в Константинополе, но после восстания 1821 года (Греческая революция) семья его бежала в Россию. В 1822—1827 году учился в Нежинской гимназии, здесь он подружился с Н. В. Гоголем; в 1827—1830 — в Ришельевском лицее и в 20 лет поступил на дипломатическую службу в эскадру адмирала Рикорда.

В 1833 году он был переведён в Петербург в министерство иностранных дел, в 1837 году был отправлен на Кавказ секретарём комиссии для составления положения об управлении Закавказским краем. В Петербургский период жизни он участвовал в ряде периодических изданий, писал для первого русского «Энциклопедического лексикона» А. А. Плюшара статьи, большей частью посвященные Востоку, приступил к написанию своих первых крупных работ: в 1834 году вышло большое двухтомное сочинение «Архипелаг и Греция в 1830 и 1831 гг.». В «Журнале Министерства народного просвещения» опубликовал две статьи (1836. № 1, 6).

В начале 1839 года получил назначение российским консулом в Сирию и Палестину, в 1844 году стал генеральным консулом и оставался в этом звании до 1853 года, то есть до начала Крымской войны. В бейрутском доме Базили останавливались во время пребывания в Ливане Н. В. Гоголь, поэт П. А. Вяземский, начальник русской духовной миссии Порфирий Успенский. Базили составлял научную библиотеку, собирал арабские рукописи, которые отправлял затем в Петербург.

В 1855 году Базили состоял при русском посланнике на конференции в Вене; в 1856 году — на Парижском конгрессе при князе Орлове.

К 1847 году в монастыре Илии Пророка в Шувейре он закончил свой главный труд — «Сирия и Палестина под турецким правительством», но книга не была опубликована по цензурным соображениям. Попытка издания 1854 года также не удалась и главное сочинение Базили было издано только в 1862 году в Одессе. Специалисты утверждают, что Базили разбирался в скрытых пружинах ливано-сирийской политики едва ли не лучше всех своих европейских коллег. Большая советская энциклопедия называет книгу как «одно из наиболее серьёзных исследований этих стран в 19 в.» и утверждает, что Базили в своих исторических взглядах испытал влияние Ф. Гизо и О. Тьерри.

После выходе в отставку с дипломатической службы в 1860 году Базили был членом Правления Херсонского земельного банка, исполнял обязанности земского гласного Одесского уезда, был председателем совета мировых судей.

Список работ 
 Архипелаг и Греция в 1830 и 1831 годах / Соч. Константина Базили. Ч. 1—2. — Санкт-Петербург: тип. Н. Греча, 1834. — 2 т. 
Очерки Константинополя / сочинение Константина Базили. Ч. 1. — Санкт-Петербург: тип. Н. Греча, 1835. — XX, 276 с. 
Очерки Константинополя  сочинение Константина Базили. Ч. 2. — Санкт-Петербург: тип. Н. Греча, 1835. — III, 285 с.
Босфор и новые очерки Константинополя. Ч. 1.: соч. Константина Базили, с четырьмя гравированными рис. из альбома Карла Павловича Брюлова. — Санкт-Петербург: тип. Н. Греча, 1836. — 312 с.
Босфор и новые очерки Константинополя Ч. 2.: соч. Константина Базили, с четырьмя гравированными рис. из альбома Карла Павловича Брюлова. — Санкт-Петербург: тип. Н. Греча, 1836. — 276 с.
Lettre sur l'etat de ila Turquie et la crise actuelle, Paris, 1853.
La guerre d'Orient ses causes et ses consequences. Par un habitant de l'Europe continentale, Bruxelles, 1854.
L'Autriche et l'Allemagne dans la question d'Orient, janvier 1856, Bruxelles.
L'Autriche dans les principautes danubiennes, Paris, 1858.
 Сирия и Палестина под турецким правительством в историческом и политическом отношениях. Ч. 1. / Соч. К. Базили. — Одесса: тип. Л. Нитче, 1862. — XXIV, 408 с., 1 л. карт.
Сирия и Палестина под турецким правительством в историческом и политическом отношениях. Ч. 1. / Соч. К. Базили. — Одесса: тип. Л. Нитче, 1862. — [4], 346, II с.                      Письмо в Париж о нынешнем состоянии Турции и о политическом кризисе на Востоке. — Санкт-Петербург: тип. Имп. Акад. наук, 1854. — [2], 115 с.
L'Empire ottoman 1839—1877. L'Angleterre et la Russie dans la question d'Orient. Par un ancien diplomate, Paris, 1877.
 О чумной заразительности и о предохранительных средствах: Беседа К. М. Базили, почет. чл. О-ва попечения больных и раненых воинов. — Одесса: Франко-рус. тип. Л. Даникана, 1879. — [4], 42 с.
 Беседа о конституции и о применении представительных начал в государственном управлении / К. М. Базили. — Одесса: тип. Е. Деранкова, 1881. — [4], 68 с.
 «Записка по еврейскому вопросу» (Одесса, 1881).

Переиздания:

Очерки Константинополя; Босфор и новые очерки Константинополя / Константин Михайлович Базили. — Москва: Индрик, 2006 (М.: Типография «Наука»). — 463 с. — (Восточнохристианский мир). — ISBN 5-85759-356-5
Сирия и Палестина под турецким правительством в историческом и политическом отношениях / [Предисл. И. Смилянской]; Акад. наук СССР. Ин-т народов Азии. — Москва: Изд-во вост. лит., 1962. — 326 с., 2 л. ил.: карт.
Сирия и Палестина под турецким правительством в историческом и политическом отношениях  / К. М. Базили ; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Ин-т стран Азии и Африки, Ассоц. «Мосты культуры / Гишрей Тарбут». — Москва: Мосты культуры; Иерусалим: Гешарим, 2007. — 607 с.: ил., табл. — ISBN 978-965-7382-09-7

Базили издал в Париже во время Берлинского конгресса ряд политических очерков под общим заглавием: «Questions du jour». Из журнальных статей Базили следует отметить: «Стамбульские оригиналы» («Библиотека для чтения», 1835, X), «Константинопольские библиотеки» (Журнал Мин. Нар. Пр., № 1836, ч. CLXXV), «Коринф» (ibid., 1836, кн. XI).

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Родившиеся в Стамбуле
Умершие в Одессе
Востоковеды Российской империи
Дипломаты Российской империи
Составители «Энциклопедического лексикона»
Похороненные на 1-м Христианском кладбище Одессы